Roma — capital da Itália
 Roma Antiga
 Reino de Roma (753-509 a.C.)
 República Romana (509-31 a.C.)
 República Romana (1798-1799)
 República Romana (1849)
 Império Romano (27 a.C.-476 d.C.)
 Roma (mitologia) — figura da mitologia romana
 Roma (província) — província italiana da região do Lácio

Outras localidades 
 Roma (Nova Iorque) — a norte do estado
 Roma (Texas) — junto à fronteira com o México
 Roma (Volta Redonda) — bairro de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Brasil
 Roma (Queensland) — cidade rural em Queensland na Austrália
 Roma (Salvador) — bairro da Cidade Baixa, em Salvador, Bahia, Brasil

Navios da Marinha Real Italiana 
 Roma (couraçado de 1907)
 Roma (couraçado de 1940)

Cinema e televisão 
 Roma (filme de 1972) — longa-metragem dirigido Federico Fellini
 Roma (filme de 2018) – longa-metragem dirigido Alfonso Cuarón
 Roma (série) — do gênero drama histórico

Futebol 
Associazione Sportiva Roma — clube de futebol da Itália
Paulo Marcel Pereira Merabet — futebolista brasileiro alcunhado "Roma"
Roma Esporte Apucarana — clube de futebol do Brasil

Outros usos 
 Ciganos — também chamados "Roma"

Ver também 
 Romã — fruto

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de clubes